Petrara ima više značenja:
 Petrara (Avelino)
 Petrara (Benevento)
 Petrara (Izernija)
 Petrara (Pezaro i Urbino)
 Petrara (Ređo di Kalabrija)